Балзукевич — Польське прізвище.

Відомі люди 
 Болеслав Балзукевич
 Люція Балзукевич
 Юзеф Балзукевич